Джон Симс (, 13 октября 1749, Кентербери — 26 февраля 1831, Суррей) — британский врач и ботаник, известен прежде всего как таксономист, классифицировавший многие разновидности растений.

С 1773 года по 1774 он обучается в Лейдене. В 1774 году в Эдинбурге он получает звание врача. С 1799 года практикует в Лондоне.

Джон Симс — член Лондонского Линнеевского общества с 1788 года, с 1814 — Лондонского королевского общества.

С 1801 по 1826 годы Симс был вторым редактором старейшего английского ботанического журнала «The Botanical Magazine», после смерти его основателя Уильяма Кёртиса.

Гербарий Симса хранится в гербарии ботанических садов Кью.

Именем Джона Симса в 1801 году назван род  семейства , в 1807 году был назван род  семейства  (сейчас этот род входит в синонимику рода ).

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Симс, Джон
Симс, Джон
Симс, Джон
Симс, Джон
Симс, Джон
Президенты Медицинского общества Лондона